Ambodibonara – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Ambilobe, regione di Diana
 Ambodibonara – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Mahanoro, regione di Atsinanana